Oscarsson est un patronyme suédois, dérivé du prénom Oscar, notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Markus Oscarsson (né en 1977), kayakiste suédois ;
  (né en 1975), céiste suédois ;
  (né en 1967), homme politique suédois ;
 Per Oscarsson (1927–2010), acteur suédois ;
  (née en 1975), actrice suédoise ;
  (née en 1956), actrice suédoise.

Notes et références 

en:Oscarsson